Kellia cycladea är en musselart som beskrevs av S. V. Wood 1844. Kellia cycladea ingår i släktet Kellia och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
cycladea